Carlota de Rohan, "Mademoiselle de Rochefort"(París, Francia, 25 de octubre de 1767 – París, Francia, 1 de mayo de 1841), fue una noble francesa y esposa secreta de Luis Antonio de Borbón, Duque de Enghien, último descendiente de la rama Borbón-Condé.

Vida 
Carlota nació en París, hija de Carlos Julio, Príncipe de Rochefort, un miembro de la Casa de Rohan, y de María Enriqueta de Orleans, último miembro de la Casa de Orleans-Rothelin, su madre era una descendiente del bastardo de Orleáns aliado de Juana de Arco, cuyos herederos legítimos los duques de Orléans-Longueville, extinguiéndose en 1694 dejando sólo la rama Rothelin, prominentes en el reino a pesar de tener una barra a la derecha en su escudo. 

Charlotte era sobrina del cardenal de Rohan, cuya desgracia en el asunto del collar de diamantes ayudó a preparar el escenario para la Revolución Francesa al someter a la familia real y a la corte a la notoriedad. También estuvo relacionada con Victoria de Rohan, Duquesa de Montbazon y Gobernadora de los Infantes de Francia durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta.

Matrimonio 
Se casó con el duque Luis Antonio de Borbón, Duque de Enghien, el cual estaba profundamente enamorado, el 18 de febrero de 1804 y el 21 de marzo de ese mismo año, el duque fue ejecutado por orden de Napoleón. No se volvió a casar ni tuvo hijos, muriendo en París a la edad de 73 años.

Otra Carlota de Rohan era la abuela paterna del duque de Enghien, pariente lejana de su esposa. De hecho, fueron primos en quinto grado, ambos descendientes de Hércules de Rohan, duque de Montbazon.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Rohan
Nacidos en París
Nobles francesas del siglo XVIII
Consortes de miembros de la casa de Borbón de Francia
Fallecidos en París
Nobles francesas del siglo XIX